Rondeau puede referirse a:

 rondeau, o rondó, forma musical;
 José Rondeau, militar rioplatense del siglo XIX.

ru:Рондо (значения)